

Geografia
 Portis – frazione del comune italiano di Venzone, nella provincia di Udine
 Portis – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kansas

Persone
 Alessandro Portis – geologo e paleontologo italiano
 Bobby Portis – cestista statunitense
 Clinton Portis – ex giocatore di football americano statunitense
 Josh Portis – giocatore di football americano statunitense